Osoby o tym nazwisku:
 Włodzisław Giziński – polski lekarz, psychiatra i psychoterapeuta
 Zygmunt Giziński – polski specjalista trakcji elektrycznej